Soumbat peut désigner :
 Soumbat (roi des Kartvels)
 Soumbat Ier d'Artanoudji
 Soumbat II d'Artanoudji-Calarzène
 Soumbat de Klarjéthie